Kartell-Zeitung bezeichnet:
 Kartell-Zeitung (Eisenacher Kartell), ehemalige Verbandszeitschrift des Eisenacher Kartells Akademisch-Theologischer Vereine
 Kartell-Zeitung (Sondershäuser Verband), ehemalige Verbandszeitschrift des Sondershäuser Verbands